Схира́т () — город в Марокко в области Рабат — Сале — Кенитра.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 61 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Транспорт 
Ближайший аэропорт расположен в городе Бен-Слимане.

Примечания 

Города Марокко